Malagueño puede referirse a:

 Malagueño, localidad de la Argentina.
 Malagueño, localidad de Venezuela.
 Natural de la provincia de Málaga
 Natural de la ciudad de Málaga